

Населені пункти та їхні частини
 Жидув — село в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Жидув — село в гміні Ґодзеше-Вельке Каліського повіту Великопольського воєводства
 Жидув — частина села Ґолешув у гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства

Примітки